

Cinéma 
 Beverly Hills Bordello, série télévisée érotique américaine diffusée de 1996 à 1998.

Musique 
 Baroque Bordello, groupe rock français, actif entre 1981 et 1988.
 Gogol Bordello, groupe de gypsy punk formé en 1999, originaire de New York.

Voir aussi 
 Bordelo

en:Bordello